Михаи́л Константи́нович Анику́шин (, Москва — 18 мая 1997, Санкт-Петербург) — советский, российский скульптор-монументалист, педагог, общественный деятель. Академик АХ СССР (1962; член-корреспондент, 1958). Герой Социалистического Труда (1977). Народный художник СССР (1963). Лауреат Ленинской премии (1958) и Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1986). Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1997).

Биография 
Михаил Аникушин родился а в Москве, в семье рабочего.
Отец Константин Аникушин, паркетчик, работал над паркетами гостиницы «Москва».

В 1931 году Михаил начал заниматься в Московской студии лепки и рисования под руководством Г. А. Козлова.

В 1935—1936 годах учился в подготовительных классах при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры у В. С. Богатырёва, в 1936—1937 — в Ленинградской средней художественной школе у Г. А. Шульца, в 1937—1941 и 1945—1947 — у В. А. Синайского и А. Т. Матвеева в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

В 1948—1951 и с 1958 года до самой смерти преподавал в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, возглавлял персональную творческую мастерскую. Профессор (1960).

С самого начала войны ушёл в ополчение. С ноября 1941 года воевал в рядах РККА.

Одна из наиболее известных работ скульптора — памятник Пушкину, установленный в Ленинграде в 1957 году, а в 1958 удостоенный Ленинской премии. Конкурс на проект памятника объявили, когда М. Аникушин был первокурсником Академии художеств.

Представитель классической, традиционалистской школы, работавший в станковой и монументальной скульптуре, автор ряда известных изображений, ставших знаковыми для своего времени: А. С. Пушкина, А. П. Чехова, Г. С. Улановой, Н. К. Черкасова, В. М. Бехтерева, В. И. Ленина, скульптурных групп мемориального комплекса Монумент героическим защитникам Ленинграда и др.

Председатель правления Ленинградского отделения Союза художников СССР (1962—1972, 1986—1990). Член Президиума Российской академии художеств (1995—1997).

Член ВКП(б) с 1944 года. Член ЦРК при ЦК КПСС (1966—1976).

Умер 18 мая 1997 года в Санкт-Петербурге. Похоронен в некрополе «Литераторские мостки» Волковского кладбища.

Семья 
 Жена — Мария Тимофеевна Литовченко (1917—2003), скульптор. Член-корреспондент РАХ. Народный художник Российской Федерации.
 Брат — Владимир Константинович, инженер-геодезист, участник создания Карагандинского промышленного района
 Дочь — Вера Михайловна Аникушина (1949—2013)
 Внук — Адриан
 Внук — Константин
 Дочь — Нина Михайловна Аникушина
 Внучка — Анна

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1977)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957)
 Народный художник СССР (1963)
 Ленинская премия (1958) — за памятник А. С. Пушкину в Ленинграде на площади Искусств
 Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1986) — за серию скульптурных портретов «Наш современник»: «Ткачиха В. Н. Голубева», «Рабочий В. С. Чичеров», «Балерина Г. С. Уланова», «Композитор Г. В. Свиридов»
 Два ордена Ленина (1967, 1977)
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Орден Трудового Красного Знамени (1987)
 Орден Дружбы народов (1992) — за выдающиеся заслуги в области изобразительного искусства.
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 250-летия Ленинграда»
 Золотая медаль им. М. Б. Грекова (1975)
 Почётный доктор СПбГУП (с 1994)
 Почётный гражданин Санкт-Петербурга (1997)

Основные работы 
 «Воин-победитель» (дипломная работа, 1947)
 Памятник А. С. Пушкину (сидящая фигура на станции метро «Пушкинская» в Ленинграде, 1955)
 Памятник А. С. Пушкину на площади Искусств в Ленинграде (бронза, гранит, 1949—1957; арх. В. А. Петров; открыт в 1957 г.)
 Памятник А. С. Пушкину в Ташкенте (1974)
 Портрет В. М. Бехтерева (1960)
 Памятник актрисе Е. П. Корчагиной-Александровской (1958); Некрополь мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры
 Портрет артиста Ю. М. Юрьева, бронза, гранит, 1961; Некрополь мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры
 Портрет космонавта Г. С. Титова (1961)
 Памятник В. И. Ленину на Московской площади в Ленинграде (1970, арх. В. А. Каменский)
 Памятник В. И. Ленину в Турку, Финляндия (1977) 
 Портрет генерального авиаконструктора А. С. Яковлева (1975)
 Героическим защитникам Ленинграда» (открыт в 1975, архитекторы В. А. Каменский и С. Б. Сперанский)
 «Золотой мальчик» (1975, скульптура, которая не вошла в мемориальный комплекс «Монумент героическим защитникам Ленинграда» по воле партийного начальства)
 Портрет композитора Г. В. Свиридова (1980)
 Портрет артиста Н. К. Черкасова (1975, Некрополь мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры)
 Памятник на могиле композитора Р. М. Глиэра на Новодевичьем кладбище в Москве
 Бюст конструктора Н. Д. Кузнецова, установлен 19 августа 1986 года в Сквере имени Кузнецова в Самаре.
 Памятник А. С. Пушкину (станция метро «Черная речка» (Санкт-Петербург, 1982)
 Композиция «Мир» в парке Мира Нагасаки.
 Памятник балерине Г. С. Улановой в Московском парке Победы (Санкт-Петербург, открыт 30 мая 1984 года).
 Памятник В. И. Ленину на центральной площади Находки (12 июля 1984 года).
 Памятник Вере Мухиной в Пречистенском переулке в Москве (1989 год).
 Памятники А. С. Пушкину (1993 год) и М. И. Кутузову (1995 год) в Калининграде.
 Памятник А. П. Чехову в Камергерском переулке в Москве (1997).
 Памятник А. П. Чехову в городе Чехов. Трёхметровая бронзовая фигура писателя, это первая работа скульптора, посвящённая А. Чехову.
 Памятник Морякам и создателям флота России в Санкт-Петербурге (открыт 2 ноября 1996 года)

Память 

 2 октября 2007 года в Санкт-Петербурге на доме, где жил скульптор (Песочная набережная, 16), установлена мемориальная доска.
 Именем скульптора названы Аникушинский сквер на Каменноостровском проспекте — в этом сквере установлена его скульптурная композиция «Дружба» («Танцующие девочки») — и Аникушинская аллея, пролегающая от этого сквера к Вяземскому переулку, где он работал.
 Имя скульптора также носит художественная школа Кронштадта.
 Именем скульптора назван астероид (3358) Аникушин (Anikushin), открытый в 1978 году астрономом Николаем Черных в Крымской астрофизической обсерватории. 
 В Вяземском саду перед зданием бывшей мастерской скульптора (Вяземский переулок, 8), являющейся филиалом Государственного музея городской скульптуры, 12 сентября 2013 года установлен памятник Аникушину работы Н. Краюхина.
 В 2017 году к 100-летию со дня рождения Михаила Константиновича Аникушина выпущены почтовый художественный маркированный конверт и спецштемпель.

Галерея

См. также 
 Аникушинская аллея

Примечания

Литература 
 
 
 Выставка произведений членов Академии художеств СССР. К 25-летию преобразования Всероссийской Академии художеств в Академию художеств СССР. Живопись. Скульптура,Графика : Каталог / Сост. Н. И. Горянина, В. А. Елкова, В. Ф. Каманина и др. — М. : Искусство, 1973. — 375 с. : ил.
 Замошкин А. И. М. К. Аникушин. Л., 1979.
 
 «Советская скульптура». Выставка новых поступлений. Государственный Русский музей. — Л., 1989. — С. 18.
 Цалобанова Вера. Аникушин. // Нева. Ежемесячный литературный журнал. 1997, № 10, стр. 208—211.
 Кривдина О. А. Аникушин Михаил Константинович // Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. — Кн.1. — СПб: Петрополис, 2014. — С. 40-44.

Ссылки 
 
 Аникушин Михаил Константинович. Биография и творчество художника
 Аникушин Михаил Константинович на сайте Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Художники-педагоги
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Художники Санкт-Петербурга
Скульпторы Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургского художественного лицея
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Союза художников СССР
Действительные члены Академии художеств СССР
Действительные члены РАХ
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Скульпторы-монументалисты СССР
Авторы памятников и мемориалов
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Почётные доктора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Персоналии:Лениниана
Делегаты XXIII съезда КПСС
Общественные деятели СССР
Общественные деятели России
Похороненные на Литераторских мостках
Делегаты XXV съезда КПСС